Foetaal hemoglobine, het belangrijkste zuurstoftransporteiwit in de foetus gedurende de laatste 7 maanden voor de geboorte
 Hellenic Badminton Federation, de Griekse badmintonbond